Hexenhäusl steht für:

 Hexenhäusl, ein Wohnhaus in Bautzen, siehe Hexenhäusel
 Hexenhäusl, eine Hütte im Forstenrieder Park
 Hexenhäusl, eine geologische Formation an der Westwand des Ascherhübels, siehe Tharandter Wald#Geologie